Parti travailliste est le nom de plusieurs partis politiques dans le monde, un certain nombre sont situés dans d'anciennes colonies britanniques, et se réclament généralement de gauche ou de centre-gauche.

Par définition, un parti travailliste est normalement travailliste, c'est-à-dire issu du mouvement syndical et ouvrier. Les plus anciens, le  (1891) et le Parti travailliste indépendant (au Royaume-Uni, 1893) sont tous deux formés pour être la voix politique des organisations syndicales. Il en va de même avec le Parti travailliste (1900) au Royaume-Uni, qui inspire ensuite la creation de partis syndicaux (travaillistes) à travers l'Empire britannique et le Commonwealth des nations, et au-delà.

Liste de Partis travaillistes dans le monde 
 Parti travailliste (Afrique du Sud)
 Parti travailliste (Argentine)
 Parti travailliste (Australie)
 Parti travailliste de la Barbade
 Au Brésil :
 Parti travailliste brésilien
 Parti travailliste du Brésil
 Parti travailliste chrétien
 Parti travailliste national
 Parti rénovateur travailliste brésilien
 Parti démocratique travailliste 
 Parti travailliste (Corée du Sud)
 Parti travailliste de la Dominique
 Parti travailliste fidjien
 Parti travailliste géorgien
 Parti travailliste islamique (Iran)
 Parti travailliste (Irlande)
 Parti travailliste israélien
 Parti travailliste de Jamaïque
 Parti travailliste (Malte)
 Parti travailliste (Maroc)
 Parti travailliste mauricien
 Parti travailliste mexicain
 Parti travailliste (Nigeria)
 Parti travailliste (Norvège)
 Parti travailliste (Nouvelle-Calédonie)
 Parti travailliste de Nouvelle-Zélande
 Parti travailliste de Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Parti travailliste unifié (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
 Parti travailliste (Pays-Bas)
 Parti travailliste portugais
 Parti travailliste (Royaume-Uni)
 Parti travailliste socialiste (Royaume-Uni)
 Parti travailliste de Saint-Christophe-et-Niévès
 Parti travailliste uni (Saint-Vincent-et-les-Grenadines)
 Parti travailliste de Sainte-Lucie
 Parti travailliste (Salvador)
 Parti travailliste du Vanuatu

Voir aussi

International
L'Internationale socialiste qui regroupe la majeure partie des partis travaillistes dans le monde.
Le Parti socialiste européen.

En France
Le gaullisme de gauche, expression française du travaillisme à partir des années 1960-1970 (au sein de plusieurs mouvements, notamment : l'Union démocratique du travail, le Front travailliste et l'Union travailliste) ;
Les Cahiers du travaillisme français, expression française du travaillisme à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En Italie
La Fédération travailliste, ancien parti politique italien.

Autres pages d'homonymie

 ;
  ;
  ;

Liens externes
Socialisme
Social-démocratie
Socialisme démocratique
Liste des partis sociaux-démocrates